ACLS steht als Abkürzung für:

 AC Labor Spiez, heute nur noch Labor Spiez genannt, schweizerische Fachstelle für den Schutz der Bevölkerung vor atomaren, biologischen und chemischen Bedrohungen und Gefahren
 Advanced Cardiac Life Support, siehe Advanced Life Support, Richtlinien für Reanimationsmaßnahmen
 Advanced Closed Loop System, ein Lebenserhaltungssystem auf der Internationalen Raumstation

ACLS